Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Sony Open Tennis 2013 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl česko-indický pár Radek Štěpánek a Leander Paes, jehož členové nestartovali společně.

Spoluhráčem Paese se stal francouzský tenista Michaël Llodra, s nímž ve druhém kole nestačil na bulharsko-dánskou dvojici Grigor Dimitrov a Frederik Nielsen. Štěpánek do turnaje nezasáhl pro pokračující rekonvalescenci po zranění.

Vítězem se stal pátý nasazený pákistánsko-nizozemský pár Ajsám Kúreší a Jean-Julien Rojer, který ve finále přehrál polské turnajové osmičky Mariusze Fyrstenberga s Marcinem Matkowskim ve dvou setech 6–4 a 6–1.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinále)
  Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  'Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (vítězové)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (1. kolo)
  Michaël Llodra /  Leander Paes (2. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Sony Open Tennis 2013